Argentinië
Río Grande (Argentinië), een stad in de provincie Vuurland
Río Grande (departement), een departement van de provincie Vuurland

Brazilië
Rio Grande (Rio Grande do Sul), een stad in de staat Rio Grande do Sul
Rio Grande do Norte, een Braziliaanse staat
Rio Grande do Sul, een Braziliaanse staat
Rio Grande (Minas Gerais), een rivier die uitmondt in de Paraná
Rio Grande (São Francisco), een rivier die uitmondt in de São Francisco

Mexico
Republiek van de Rio Grande, een land dat zich in 1840 kortstondig had afgescheiden van Mexico
Río Grande de Santiago, een rivier in Mexico

Verenigde Staten
Rio Grande (New Jersey), een dorp in New Jersey
Rio Grande (Ohio), een dorp in Ohio
Rio Grande City, een stad in Texas
Rio Grande County, een county in Colorado
Rio Grande (Río Bravo), een rivier in de Verenigde Staten en Mexico

Overige
Río Grande (Bolivia), een rivier in Bolivia
Rio Grande (Nicaragua), een rivier in Nicaragua
Río Grande (Puerto Rico), een gemeente op Puerto Rico
Rio Grande (Peru), een plaats in de Peruviaanse provincie Condesuyos
Rio Grande (film), een film van John Ford
Drakkar (Walibi Sud-Ouest), een boomstamattractie in Walibi Sud-Ouest. Stond tot 1994 onder de naam Rio Grande in Walibi Belgium.
Río Grande (Panama), een deelgemeente (corregimiento) van Penonomé in Panama

Zie ook
Grand River (doorverwijspagina)